Institut für Kommunikation ist der Name oder Namensbestandteil folgender Institute:

 Institut für Internationale Kommunikation
 Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig
 Institut für Interkulturelle Kommunikation
 Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie
 Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser
 Institut de management et de communication interculturels